Il grande sentiero – film del 1930 diretto da Raoul Walsh
Il grande sentiero – film del 1931 diretto da Louis R. Loeffler e Raoul Walsh, versione girata in italiano de Il grande sentiero (1930)
Il grande sentiero (Cheyenne Autumn) – film del 1964 diretto da John Ford